Urk est une commune néerlandaise de la province de Flevoland.
 Urk a été une île située dans le Zuiderzee.  Cette île a abrité un camp d'internement pour officiers alliés pendant la Première Guerre mondiale
 Urk est un album live des Nits (1989).
 Urk est un film documentaire d'Andrew Berends (2003).